Brügge bezeichnet:
 Brügge (Holstein), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Brügge (Lüdenscheid), Ortsteil der Stadt Lüdenscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brügge (Halenbeck-Rohlsdorf), Gemeindeteil der Gemeinde Halenbeck-Rohlsdorf im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Brügge, ehemalige Gemeinde auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Bönen, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen, siehe Haus Brüggen
 Brügge, Hauptstadt der Provinz Westflandern, Belgien
 Arrondissement Brügge, Arrondissement in der Provinz Westflandern
 Bistum Brügge, Diözese in Westflandern
 Brügge (Spiel), ein Gesellschaftsspiel

Brügge bzw. Brugge ist der Familienname folgender Personen:
 Albert von der Brügge († 1430), Lübecker Kaufmann und Ratsherr
 Bernd Brügge, deutscher Informatiker
 Berthold Brügge (1909–1979), niederdeutscher Autor
 Bertulf von Brügge, Kanzler der Grafen von Flandern und Propst in Brügge
 David van der Brügge (1630–1688), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Jesper Brugge (* 1975), schwedischer Freestyle-Skier
 Joachim Brügge (* 1958), deutscher Musikwissenschaftler
 Joan Brugge (* 1949), US-amerikanische Molekularbiologin und Krebsforscherin
 Johann von Brügge († 1512), Earl of Winchester, Prinz von Steenhuise und Herr von Gruuthuse
 Jörg Brügge (* 1960), deutscher Volleyballspieler
 Ludwig von Brügge (* wohl 1427; † 1492), Herr von Gruuthuse
 Peter Brügge (1928–2019), deutscher Journalist
 Pieter Jan Brugge (* 1955), niederländischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Brücke (Begriffsklärung)
 
 Brüggen (Begriffsklärung)